Granat har flere betydninger:
 Granat (mineral) – et mineral.
 Yttrium-jern-granat - syntetisk stof
 Granat (våben) – en slags bombe.
 Granatæble – en frugt.